Ebenus andersonii är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Daniel Carl Solander och William Philip Hiern, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus andersonii ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
andersonii